Бордюг — украинская фамилия. Известные носители:

 Бордюг, Владимир Николаевич (род. 1969) — советский и украинский футболист, полузащитник.
 Злата Огневич (наст. имя И́нна Леони́довна Бордюг; род. 1986) — украинская певица и телеведущая.